Antarctophthirus är ett släkte av insekter. Antarctophthirus ingår i familjen sällöss. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Sällöss
Antarctophthirus